Maubesi bezeichnet:

 ein Dorf und Aldeia im osttimoresischen Suco Beiseuc, siehe Beiseuc
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Fohoren, siehe Fohoren
 ein Gebiet im indonesischen Desa Silawan, Regierungsbezirk Belu, an der Grenze zu Osttimor, siehe Maubesi (Silawan)
 ein Dorf im indonesischen Rote Tengah, siehe Maubesi (Rote Tengah)
 ein Dorf im indonesischen Distrikt Zentralinsana Tengah, siehe Maubesi (Zentralinsana)